«Диплодоки» (, ) — американо-японско-французский детский мультсериал производства Saban International, появившийся в 1988 году. Он основан на японской серии игрушек Pocket Zaurus от Bandai.

Сюжет 
Два ребёнка, Питер и Джоан, играя в соккер (американоязычное название футбола), находят в лесу космический корабль, на котором находились раненые динозавры. Когда они помогли им, то динозавры начали рассказывать, что они — раса под названием Диплодоки, прилетели с планеты Диплондорианрекс. Также они сказали, что Земля и Диплодорианрекс — планеты-близнецы, так как 65 миллионов лет назад их обоих населяли одни и те же виды динозавров. Но так как на землю упал метеорит, земные динозавры вымерли, а на Диплондорианрексе они выжили и создали разумную цивилизацию. И то, что у них есть враг — человек по имени Сантос (вероятно — латиноамериканец, судя по более тёмному цвету кожи и фамилии), который, в отличие от остальных людей, превзошёл свой разум и взял в солдаты жителей планеты Зэдориа.

Позднее выясняется, что у Сантоса есть командир с этой планеты, которого Диплодоки когда-то давно заточили в тюрьму, и теперь он стремится из неё вырваться и отомстить. Сюжет сериала строится на попытках Сантоса высвободить своего командира из плена, для этого он подстраивает различные происшествия. Так как Диплодорианрекс и Земля — близнецы, то всё, что случается на Земле, имеет отражение и на другой планете, поэтому Диплодоки вместе с Питером и Джоан, а также «специальными» динозаврами (каждый из которых имеет свою уникальную способность) пытаются помешать планам Сантоса.

В финальной серии Сантосу удаётся проникнуть в тюрьму злого правителя и освободить его, но внезапно оказывается, что тюрьма — ненастоящая, а герои его обманули и разрушили его последний план. В конце эпизода Сантос вместе со своими подручными Заурандианцами летит в космосе в пузыре, в который его посадили Диплодоки и жалуется на то, какой приговор они им вынесли — «тысяча лет заключения или просто стать добрыми».

Персонажи

Диплодоки 
 Баббл — розовый горгонопс, более похож на бегемота. Имеет способность выдувать изо рта пузыри.
 Панчер — фиолетовый протоцератопс. Своими зубами может прокалывать металл.
 Сизор — жёлтый птерозавр. Своим клювом может перерезать любой материал.
 Стэплер — синий трицератопс с клыками. Может скреплять предметы степлером изо рта.
 Стикко — оранжевый стегозавр. Может воспроизводить скотч изо рта.

Дети 
 Питер — мальчик с коричневыми волосами, который является союзником и другом Диплодоков. Носит белую футболку, синие штаны и ботинки с белыми носками.
 Джоан — девочка с жёлтыми волосами, которая является союзницей и подругой Диплодоков. Ходит в розовой футболке с фиолетовым воротом, серых легинсах и синих туфлях на босу ногу.

Враги 
 Сантос — главный враг диплодоков, мужчина плотного телосложения с коротко подстриженными волосами коричневого цвета. Носит очки (без них он был показан только в одном эпизоде), антенны в ушах, красный плащ и доспехи, надеваемые на голое тело (об этом свидетельствует заставка к мультсериалу, где он их теряет и остаётся в одних трусах и носках со срезанными носками и пятками). В разных эпизодах Сантос насылает на Землю и Диплондорианрекс антонимные беды, например, если на Земле жара, на Диплондорианрексе холод. Но каждый раз Диплодоки побеждают Сантоса.

Список серий

См. также 
 Jetix Play

Ссылки 
 Гений своего времени в мультфильме «Диплодоки»

Мультсериалы Франции
Мультсериалы Японии
Мультсериалы 1987 года
Мультсериалы France 3
Фантастические мультсериалы
Мультсериалы о динозаврах